Вілле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 45 км на південний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 776 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1820,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 сайт Туристичне бюро

 Вілле на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн